Квалификация (отборочный турнир) 16-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 7 по 18 июня 1989 года. Всего в квалификации приняли участие 18 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены ФРГ (страна-организатор), ГДР, СССР, Чехословакия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа 1 
16—18.06.1989. Вена (Австрия)

 16 июня: Австрия — Бельгия 3:1 (15:8, 11:15, 15:9, 15:5); Болгария — Финляндия 3:0 (15:11, 15:5, 15:10).
 17 июня: Финляндия — Австрия 3:0 (15:10, 15:9, 15:17, 14:16, 15:13); Болгария — Бельгия 3:0 (15:8, 15:7, 15:11).
 18 июня: Болгария — Австрия 3:0 (15:11, 15:5, 15:11); Финляндия — Бельгия 3:0 (15:13, 15:4, 15:4).

Группа 2 
13—17.06.1989. Ла-Корунья (Испания)

 13 июня: Польша — Швеция 3:0 (15:5, 15:4, 15:5); Югославия — Испания 3:0 (15:12, 15:4, 15:8).
 14 июня: Югославия — Швеция 3:0 (16:14, 15:6, 15:3); Нидерланды — Испания 3:0 (15:10, 15:4, 15:3).
 15 июня: Нидерланды — Швеция 3:0 (15:10, 15:3, 15:2); Югославия — Польша 3:1 (15:13, 12:15, 15:6, 17:16).
 16 июня: Польша — Нидерланды 3:1 (8:15, 15:8, 15:8, 15:13); Испания — Швеция 3:1 (16:14, 16:14, 13:15, 15:6).
 17 июня: Югославия — Нидерланды 3:1 (15:10, 15:8, 2:15, 15:10); Польша — Испания 3:0 (15:6, 15:2, 15:1).

Группа 3 
7—11.06.1989. Анкара (Турция)

 7 июня: Венгрия — Италия 3:2 (4:15, 17:15, 15:12, 5:15, 15:7); Турция — Норвегия 3:0 (15:11, 15:7, 15:10).
 8 июня: Венгрия — Норвегия 3:0 (15:10, 15:4, 15:5); Турция — Дания 3:0 (15:6, 15:2, 15:3).
 9 июня: Италия — Норвегия 3:0 (15:10, 15:1, 15:8); Венгрия — Дания 3:0 (15:1, 15:6, 15:3).
 10 июня: Италия — Дания 3:0 (15:2, 15:6, 15:4); Турция — Венгрия 3:1 (15:13, 4:15, 17:15, 15:8).
 11 июня: Норвегия — Дания 3:0 (15:4, 15:10, 15:13); Италия — Турция 3:0 (15:7, 15:6, 15:2).

Группа 4 
16—18.06.1989. Сен-Назер (Франция)

 16 июня: Румыния — Греция 3:0 (15:0, 15:11, 15:5); Швейцария — Франция 3:2 (15:8, 15:11, 14:16, 12:15, 15:9).
 17 июня: Румыния — Швейцария 3:0 (15:9, 15:8, 17:15); Франция — Греция 3:1 (15:10, 10:15, 15:8, 16:14).
 18 июня: Греция — Швейцария 3:1 (9:15, 15:12, 15:11, 15:11); Румыния — Франция 3:0 (15:13, 15:12, 15:4).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1989 года получили по две лучшие команды из групп — Болгария, Финляндия, Югославия, Польша, Италия, Турция, Румыния, Франция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1989 год в волейболе
Июнь 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году